Hung-tse Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongze Hu, sjö, Jiangsu, 
 Chengzi Hu, del av en sjö, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar